José Antonio Aguirregomezcorta Galdós (Motrico, Guipúzcoa,  - ) fue un futbolista español que se desempeñaba como lateral izquierdo.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Guipúzcoa
Futbolistas del Club Atlético Osasuna en los años 1960
Nacidos en Motrico